

Cinema 
 Capricorn One – film del 1978 diretto da Peter Hyams

Musica 
 Capricorn – album del 1998 di Mike Tramp
 Capricorn (A Brand New Name) – singolo dei Thirty Seconds to Mars, dal loro album omonimo
 Capricorn Records – etichetta discografica

Personaggi 
 Capricorn – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Capricorno (Capricorn) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Capricorno (Capricorn) – personaggio della Trilogia del mondo d'inchiostro

Altri usi 
 Capricorn – traghetto veloce

Pagine correlate 
 Capricorno